Iraque — país do Oriente Médio
 Iraque persa — região histórica do Irã
 Mesopotâmia Inferior — região histórica do Iraque, também chamada Iraque árabe